Slalom Gigant Kobiet został rozegrany 24 lutego i 25 lutego z powodu przeniesienia drugiego przejazdu w Whistler Creekside na trasie Franz's GS. Niespodziewanie mistrzynią olimpijską została Niemka Viktoria Rebensburg, która miała jeszcze sprzyjające warunki atmosferyczne w trakcie swego przejazdu. Srebro wywalczyła Słowenka Tina Maze, a pierwsza po pierwszym przejeździe Elisabeth Görgl zajęła trzecią lokatę.

Wyniki

Bibliografia 
  vancouver2010.com

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010